Список миллиардеров по версии журнала Forbes за 2014 год — список людей, состояние которых превышает 1 млрд долл. по результатам 2013 года.

Общее количество миллиардеров увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 268 человек, составив 1645 человек.

Самое большее количество миллиардеров проживает в США — 492 человек, далее следует Китай — 152 человека и Россия — 111 человек.

Общий капитал участников списка составляет 6,4 трлн долларов, что на 1 трлн больше чем в предыдущем году.

Тройка богатейших людей планеты

Первые двадцать миллиардеров

Ссылки 
 The World's Billionaires

Миллиардеры